{{Infobox Émission de télévision
 | titre                   = À pleines dents !
 | langue du titre         = 
 | image                   = 
 | taille image            = 
 | légende                 = Logotype dÀ pleines dents ! | alternative             = 
 | autre titre             = 
 | titre original          = 
 | émission                = 
 | adaptation              = 
 | genre                   = Série documentaire
 | périodicité             = 
 | créateur                = 
 | réalisation             = Stéphane BergouhniouxSébastien Fallourd
 | développement           = 
 | participants            = 
 | narration               = Gérard Depardieu
 | présentation            = Gérard DepardieuLaurent Audiot
 | ancien présentateur     = 
 | musique                 = Laetitia Pansanel-Garric
 | thème ouverture         = 
 | thème fin               = 
 | slogan                  = 
 | pays                    = 
 | langue                  = Français
 | nombre saisons          = 2
 | nombre épisodes         = 10
 | lieu                    = 
 | durée                   = 
 | producteur              = 
 | producteur exécutif     = 
 | producteur associé      = 
 | coproducteur            = 
 | société production      = ARTE GEIE, Les Films d’Ici 2
 | société distribution    = 
 | chaîne                  = Arte
 | ancienne chaîne         = 
 | format image            = 
 | format audio            = 
 | lieu première diffusion = 
 | première diffusion      = 
 | dernière diffusion      = 
 | statut                  = En cours de production
 | public                  = Tout public
 | précédé par             = 
 | suivi par               = 
 | site officiel           = Site officiel
}}À pleines dents !''' est une série documentaire française diffusée depuis octobre 2015 sur Arte. 

Chaque épisode présente une excursion gastronomique avec Gérard Depardieu en compagnie de son ami le chef cuisinier Laurent Audiot.

 Concept 
Gérard Depardieu et Laurent Audiot nous font découvrir plusieurs régions du monde à travers leur culture culinaire, ils rencontrent dans chaque épisode des personnages haut en couleur. 

 Histoire 

 Épisodes  

 Première saison (2015) 
La première saison est composée de cinq épisodes diffusés sur Arte du 12 au .
 La Bretagne L'Écosse Le pays Basque L'Italie du Nord L'Italie du Sud Deuxième saison (2016) 
La deuxième saison est également composée de cinq épisodes diffusés sur Arte du 17 au .
 L'Île-de-France Le Portugal La Catalogne La Bavière Fès Accueil critique 
Selon Arthur Limiñana de Slate, À pleines dents ! représenterait le "meilleur rôle de Depardieu", un rôle sur-mesure "d'épicurien sans frontières".

 Références 

 Annexes 

 Articles connexes 
 Jean Anthelme Brillat-Savarin
 Épicure
 Les Carnets de Julie Liens externes 
 
 À pleines dents !'' sur le site d'Arte

Émission de télévision culinaire
Émission diffusée sur Arte
Émission de télévision produite en France
Émission de télévision créée en 2015